Серафи́ма Константи́новна Вла́сова (а, Томск — 26 января 1972 года, Челябинск) — советская писательница, фольклорист, продолжатель традиций Павла Петровича Бажова. Получила известность как автор уральских сказов.

Биография 
Родилась (а в Томске. Ее отец, Константин Северьянович Астафьев, был рабочим кожевенного завода. Когда будущей писательнице исполнилось девять лет, ее мать, забрав с собой дочку, ушла от отца Серафимы и вышла впоследствии замуж за революционера Андрея Черносвитова. Во время Гражданской войны ее отчим стоял во главе Частей особого назначения (ЧОН) всей Западной Сибири. В 1926 году Черносвитова не стало, а спустя пару лет скончалась и мать Серафимы. Серафима получила образование в церковно-приходской школе, затем окончила Высшее начальное училище в Томске, а позднее — гимназию.

В 1920 году вышла замуж и переехала вместе с мужем в Екатеринбург. Там она устроилась на работу учительницей. Позднее семье пришлось переехать в поселок Верх-Исетского завода, где она также преподавала в школе. Первый брак оказался несчастным и вскоре распался. С 1928 года несколько лет прожила в Сысерти. Уже тогда она начала знакомиться с уральским фольклором и сохранять местные сказания и легенды. Вторым браком Серафима выходит за учителя и партийного работника Николая Власова. В 1932 году ее мужа переводят работать в Челябинскую область. Серафима Власова продолжает работать учительницей вначале в Кочкаре, а затем уже в Пласте, где впоследствии дослуживается до директора школы.

В 1936 году Власовы переезжают в Томск. Серафима поступает на заочное обучение в Ленинградский институт политпросветработы им. Н. К. Крупской, который и оканчивает в 1937 году, а уже в 1943 году также заочно оканчивает исторический факультет Томского педагогического института.

С 1938 года является членом Всесоюзной Коммунистической партии большевиков. В годы войны работала заведующей отделом пропаганды и агитации райкома ВКП(б). За помощь эвакуированным, в том числе детям из блокадного Ленинграда, была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945». После завершения войны, в 1945 году, Серафима Власова переезжает в Подмосковье, к своей дочери, где некоторое время работает в парткабинете на Софринском научно-исследовательском полигоне, где также работали ее муж и зять. В 1952 году семья Серафима Власова вместе с семьей дочери переезжает в Челябинскую область, где снова возвращается к преподавательской деятельности в школе поселка Солнечный. Однако вскоре переезжает в Челябинск, где и проживет до своей смерти в 1972 году.

Творчество 
Писательскую деятельность Серафима Власова начала в довольно позднем возрасте, когда уже вышла на пенсию. Для поиска материалов для своих сказов ей приходилось много ездить по области и собирать устное народное творчество проживающих здесь народов (русских, татар, башкир и так далее). Первый сказ Власовой вышел в 1954 году в альманахе «Южный Урал» и назывался «Афанасий Кичигин». Спустя четыре года Серафима Власова публикует уже свой первый сборник сказов «Уральские сказы». В 1958 году выходит сборник «Голубая жемчужина», в 1964 «Поют камни», а в 1968 — «Клинок Уреньги». Активно печаталась в «Златоустовском рабочем» — «Клинок Уреньги», «Брошечка», «Глядень-гора», «Улин камень», «Золотое слово», «Сказ о Косотур-горе» основаны на златоустовских преданиях.

В своем творчестве Серафима Власова делала акцент на реально существующих местах и событиях Южного Урала, повествуя о связанных с ними легендах и преданиях. Так, в сказе «Плакун-трава» рассказывается о карабашских рабочих, ставших жертвами белогвардейцев, а в «Пугачевском кладе» повествуется о Пугачевском восстании. Александр Андреевич Шмаков, челябинский прозаик, написал об этом следующее:

Центральной темой ее работ неизменно становилась жизнь горнозаводских рабочих Урала, а сами рабочие часто выступали в качестве главных действующих лиц сказов.

Память 
В Челябинске, на улице Цвиллинга № 28, на доме, где жила писательница, установлена мемориальная плита с ее именем.

Библиография 

За годы своего творчества Серафима Власова написала более 60 сказов и сказок, былей, очерков, рассказов и издала 11 сборников сказов. Вот некоторые из них:

 Сугомакская легенда. Челябинск, 1959.
 Клады Хрусталь-горы. Челябинск, 1970.
 Герцогиня Акуля. Челябинск, ЮУКИ, 1966.
 Клинок Уреньги. Челябинск, ЮУКИ, 1968. — 100 с., 50 000 экз.
 Хрустальный голубь. Челябинск, 1972.
 Уральские сказы. Челябинск, 1958.
 Голубая жемчужина. Челябинск, 1958.
 Поют камни. Челябинск, 1964.
 Сказание о Щелкане и Сулее. Челябинск, 1961. М., 1975.
 Ансаровы огни. Челябинск, 1974.

Награды и премии 
Член Союза писателей СССР (1965).

Лауреат премии имени академика И. В. Курчатова (1969).

Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945»

Была зачислена почетным воином Челябинского гарнизона, награждена нагрудным знаком «Отличник Советской Армии».

Примечания 

Русские писатели XX века
Сказочники XX века
Члены Союза писателей СССР
Члены КПСС
Выпускники заочного факультета Санкт-Петербургского государственного института культуры
Выпускники Томского государственного педагогического университета‎